Skafttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skafttjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Skafttjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 692790-132761), sjö i Härjedalens kommun,  (10,8 ha)
Skafttjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 693288-132520), sjö i Härjedalens kommun, 
Nedre Skafttjärnen, sjö i Bergs kommun,  (9,25 ha)
Övre Skafttjärnen, sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn